Topônimos
Caraúbas (Rio Grande do Norte) — município no Rio Grande do Norte
Caraúbas (Paraíba) — município na Paraíba
Caraúbas do Piauí — município no Piauí

Caraíbas

Desambiguações de topônimos